

Inglaterra 
Sheffield — quarta cidade mais populosa da Inglaterra, localizada no condado de South Yorkshire

Estados Unidos 
Sheffield (Alabama) — cidade do estado norte-americano do Alabama
Sheffield (Illinois) — cidade do estado norte-americano de Illinois
Sheffield (Ohio) — cidade do estado norte-americano do Ohio
Sheffield (Iowa) — cidade do estado norte-americano do Iowa
 Sheffield (Pensilvânia) — cidade do estado norte-americano da Pensilvânia

Esportes 
Sheffield United Football Club — clube de futebol da Inglaterra, fundado em 1889
Sheffield Wednesday Football Club — clube de futebol da Inglaterra, fundado em 1867
Sheffield Football Club — clube de futebol da Inglaterra fundado em 1857, considerado pela FIFA o mais antigo clube do planeta
Motorpoint Arena Sheffield — estádio de futebol da Inglaterra inaugurado em 1991

Desambiguação